Okręty US Navy o nazwie USS "Harder":
 Pierwszy "Harder" (SS-257) był okrętem podwodnym typu Gato, który wszedł do służby w 1942 i został zatopiony w 1944.
 Drugi "Harder" (SS-568) był okrętem podwodnym typu Tang, który był w służbie w latach 1952-1974.

Harder